Der VW Voyage ist eine von Volkswagen in Brasilien für den lateinamerikanischen Markt gebaute Limousine im Kleinwagen-Format. Sie basiert auf der dritten Generation des VW Gol und ist der Nachfolger des bis 1996 gebauten VW Voyage I, der auf der ersten Generation des Gol basierte.

Die zweite Generation wurde auch in den Nahen und Mittleren Osten exportiert.

Der Wagen hat in Brasilien wahlweise einen Reihen-Vierzylinder-Ottomotor mit 1,0 Liter Hubraum oder einen mit 1,6 Liter. Diese Motoren stammen vom Gol und können mit Alkohol und Benzin in beliebigem Mischungsverhältnis betrieben werden. Es waren drei Ausstattungsvarianten verfügbar: Trendline, Comfortline und Highline. Letztere ist an den stärkeren Motor gekoppelt.

Technische Daten 

 Werte für optionales Getriebe in Klammern

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (portugiesisch)

Pkw-Modell
Voyage
Kleinwagen
Limousine